Аббревиатура SAT используется в следующих понятиях:
 Задача SAT (от ) — Задача выполнимости булевых формул.
 Экзамен SAT — экзамен для абитуриентов в США.
 SAT Airlines (Сахалинские авиатрассы) — российская авиакомпания.
 Sennacieca Asocio Tutmonda — всемирная эсперанто-ассоциация.
 Special Assault Team — подразделение специального назначения полиции Японии. Аналог GSG-9, SAS, Альфы.
 SAT@home — российский проект добровольных распределенных вычислений на платформе BOINC.
 Static Address Translation — модификация IP-пакета, при котором происходит подмена адреса источника.
 Suomen Ampumatarvetehdas (SAT) — производитель патронов к огнестрельному оружию в Финляндии, действовал в 1919 ─ 1927 гг. в г. Рийхимяки.